

Nom commun

Vita est la racine latine du mot vie. Le mot est resté le même en italien.
 Une vita est un livre dans lequel sont relatés la vie et les miracles d'un saint.

Toponymie

 Vita est une commune italienne de la province de Trapani.
 Vita est une commune espagnole de la province d'Ávila.

Patronymie 

Claudine Vita (née en 1996), athlète allemande.
Helen Vita (1928-2001), chanteuse et actrice suisse.
Natasha Vita-More, designer américaine et une artiste.
Rémy Vita (2001-), footballeur français.

Sigle

VITA est un sigle qui signifie :
VMEbus International Trade Association

Musique
Vita est le pseudonyme de deux rappeuses différentes ; l'une américaine, signée chez The Inc. Records (Ja Rule, Ashanti…) et l'autre française, sur le collectif Hannapalp.

Littérature 
 Vita (I. Aug. Thuani vita), œuvre de Jacques-Auguste de Thou publiée en 1620.

Électronique
La PlayStation Vita est le nom d'une console portable du japonais Sony, sortie le  au Japon, et le  en Europe et aux États-Unis.

Voir aussi 
 Vitaa